Чемпионат Дании по шахматам 1925 проходил в Орхусе с 7 по 10 мая.

Турнир проводился по швейцарской системе: 14 участников играли в 7 туров.

Эрик Андерсен во второй раз стал чемпионом страны. Он выиграл все 7 партий и опередил ближайшего преследователя О. Киера на полтора очка. Бронзовым призером стал еще один опытный шахматист Й. Гирзинг, победитель неофициального чемпионата Дании 1915 г. Интересно, что волей жребия Андерсен сыграл против основных конкурентов уже в первых двух турах.

В базах есть только 2 партии турнира: победа Гирзинга над Т. Йенсеном и его же поражение от Э. Нильсена.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1925
 Skakbladet / 21. Aargang Nr. 6., Juni 1925
Партии турнира на сайте 365Chess

Чемпионаты Дании по шахматам
1925 год в шахматах